Barclays Dubai Tennis Championships 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Barclays Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 23 lutego–1 marca 2009 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 2 233 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009
2009 w tenisie ziemnym